Der Kanton Longvic ist ein französischer Wahlkreis im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 26 Gemeinden in den Arrondissements Beaune und Dijon, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Longvic.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 26 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Clémencey und Quemigny-Poisot → Valforêt

Longvic